Athletic FC de Sabadell, club de futbol desaparegut el 1935
 Athletic FC de Palma, club de futbol fusionat el 1942 amb el Balears FC per crear el CE Atlètic Balears
 Athletic FC Bournemouth, club de futbol en actiu